Кягрі () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кягрі — село у волості Отепяе повіту Валґамаа.
 Кягрі — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.
 Кягрі — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.